Янина Кшимуская (; наст. имя и фамилия Янина Куртц, ) — польская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в д. Хрцынно (теперь гмина Насельск в Мазовецком воеводстве Польши). Актриса театров в Варшаве, Торуне и Кракове. Она погибла в сентябре 1944 года в Варшаве, во время Варшавского восстания.

Фильмография 
  — История греха / Dzieje grzechu
  — Прокурор Алиция Горн / Prokurator Alicja Horn
  — Приговор жизни / Wyrok życia
  — Пробуждение / Przebudzenie
  — Пан Твардовский / Pan Twardowski
  — Два дня в раю / Dwa dni w raju 
  — Ада! Это же неудобно!  / Ada! To nie wypada!
  — Госпожа Министр танцует / Pani minister tańczy
  — Князёк / Książątko
  — Галька / Halka
  — Профессор Вильчур / Profesor Wilczur
  — Граница / Granica
  — Забытая мелодия / Zapomniana melodia
  — Рена / Rena (Sprawa 777)
  — Мои родители разводятся / Moi rodzice rozwodzą się
  — Доктор Мурек / Doktór Murek
  — Гений сцены / Geniusz sceny
  — Золотая Маска / Złota maska
 1939 — Три сердца / Trzy serca

Ссылки 
 Актриса на сайте nitrofilm.pl 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши